IATA kód je kód Mezinárodní asociace leteckých dopravců (International Air Transport Association): 
 IATA kód letiště
 Seznam kódů leteckých společností IATA